Rocchetta a Volturno - commune italienne de la province d'Isernia ;
Rocchetta Belbo - commune italienne de la province de Coni ;
Rocchetta di Vara - commune italienne de la province de La Spezia ;
Rocchetta e Croce - commune italienne de la province de Caserte ;
Rocchetta Ligure - commune italienne de la Province d'Alexandrie ;
Rocchetta Mattei - forteresse sur la commune de Grizzana Morandi dans la province de Bologne ;
Rocchetta Nervina - commune italienne de la province d'Imperia ;
Rocchetta Palafea - commune italienne de la province d'Asti ;
Rocchetta Sant'Antonio - commune italienne de la province de Foggia ;
Rocchetta Tanaro - commune italienne de la province d'Asti ;

Forte Rocchetta - fortification de la commune italienne de Ton dans la province de Trente.

Homonymie